Зеленський Андрій Абрамович (1812—?) — український живописець.
 Зеленський Борис Віталійович (1947—2004) — білоруський російськомовний письменник-фантаст та перекладач.
 Зеленський Вадим Леонідович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Зеленський Віктор Федотович (1929—2017) — український радянський вчений у галузі фізики твердого тіла і фізичного матеріалознавства
 Зеленський Володимир Олександрович (нар. 1978) — український шоумен, сценарист, актор та шостий Президент України.
 Зеленський Володимир Григорович (нар. 1987) — український волейболіст.
 Зеленський Гаврило Микитович (1909—1944) — радянський розвідник, Герой Радянського Союзу.
 Дмитро Зеленський — український державний та військовий діяч у добу Гетьманщини. Полковник Лубенського полку Війська Запорозького Городового. Свояк Гетьмана Іоанна Мазепи.
 Зеленський Ісаак Абрамович (1890—1938) — радянський партійний і державний діяч
 Зеленський Євгеній Олександрович (1991—2014) — український військовик, старший лейтенант, Герой України.
 Михайло Зеленський — український військово-політичний діяч XVII ст.
 Зеленський Михайло Володимирович (1975—2022) — російський журналіст і телеведучий.
 Зеленський Олександр Олексійович (нар. 1943) — фахівець у галузі авіаційної радіотехніки, доктор технічних наук (1989), професор (1990).
 Зеленський Олександр Михайлович (1971—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Зеленський Олександр Семенович (нар. 1947) — український вчений, батько чинного Президента України — Володимира Зеленського.
 Зеленський Петро Павлович (1891—1977) — учасник Громадянської та Радянсько-німецької воєн, ад'ютант Семена Будьонного.
 Зеленський Роман Валентинович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Зеленський Тимофій Петрович (1884—1937) — український радянський діяч

Див. також 
 Зеленська
 Зеленські
 Зеленський з'їзд
 Приватна синагога ім. А. Зеленського

Прізвища